Златна копачка је признање које се од 1968. године додељује стрелцу највећег броја голова у европским националним шампионатима, без обзира на број одиграних утакмица. Награда није додељивана од 1992. до 1996. године због протеста Фудбалског савеза Кипра 1991. године. Првенствено, организатор целог спектакла био је француски часопис Франс Фудбал а спонзор Адидас. Од 1997. године награде додељује удружење Европски спортски медији - ЕСМ, а победник се одређује уз помоћ коефицијента и то за најјачих пет лига број голова се множи са 2, за лиге од 6. до 21. места коефицијент је 1,5, а за лиге од 22. места 1.

Списак освајача 

Напомене
 Победник из сезоне 1986/87 Родион Каматару (са 44 гола) је дисквалификован и победник је постао Полстер 1990. Ипак, Каматаруу је дозвољено да задржи трофеј.
 Дарко Панчев добио је своју награду за сезону 1990/91 тек 2006. године због протеста са Кипра да је један њихов играч наводно постигао 40 голова, иако су званично на врху листе стрелаца те сезоне 2 играча са по 19 голова. Франс Фудбал је одлучио да награда за ту сезону буде незванична.

Референце

Спољашње везе 
 - званична страница

Спортске награде
Награде у фудбалу